Cadasngampar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Cadasngampar, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Cadasngampar, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar